Yohei Nishibe (Kobe, 1 de dezembro de 1980) é um futebolista profissional japonês que atua como goleiro. Atualmente defende o Kawasaki Frontale.

Ligações externas 
Perfil em Soccerway
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Shimizu S-Pulse
Futebolistas do Kawasaki Frontale
Naturais de Kobe
Futebolistas do Urawa Red Diamonds
Futebolistas do Kashima Antlers
Futebolistas do Shonan Bellmare